Kosiarský potok – dopływ Bystricy na Słowacji
 Kosiarský potok – dopływ Radomki na Słowacji
 Kosiarský potok – dopływ Výravy na Słowacji